Peripato puede referirse a:

 Un animal del filo Onychophora.
 El Peripatos o camino perimetral de Atenas, que seguía la muralla primitiva. 
 La Escuela peripatética (περίπατος), nombre dado al Liceo, la escuela de Aristóteles.